Ла Алдана има више значења:

 Ла Алдана (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Алдана, Рамон Ранхел (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику